Ментавай:
 Ментавай (острова) или Ментавайские острова — принадлежащая Индонезии группа островов
 Ментавай (язык) — один из австронезийских языков, распространён на одноимённых островах
 Ментавайцы — народ в Индонезии, коренные жители архипелага Ментавай